Brassens par Brassens est une étude sur les déclarations et les interviews du chanteur Georges Brassens écrit par Loïc Rochard avec une préface de René Fallet.

Introduction 
De ses débuts chez Patachou en 1952 jusqu'à sa mort en 1981, si Brassens a beaucoup chanté, il a aussi beaucoup parlé. Loïc Rochard a méticuleusement repris toutes ses déclarations et nous en livre ici son analyse. 

Brassens n'aimait pas beaucoup parler en public ou répondre à des interviews et cette initiative n'en a que plus de valeur. Il est tour à tour le libertaire adversaire de l'ordre établi, homme de tolérance antimilitariste, luttant contre la guerre et la violence, moraliste solidaire tout en restant sur son quant-à-soi, provocateur bien sûr qui n'allait pas sans une grande tendresse, mélancolique parfois et rabelaisien toujours.

Autoportrait attachant, « autoportrait imprévu » précise la présentation, entre une certaine rudesse et son immense tendresse, ses provocations calculées et son sens de l'auto dérision, c'est un Brassens qui apparaît sous de multiples facettes. Il est dépeint tout à tour en jeune chahuteur, en chanteur mal à l'aise, suant et bougonnant, en amoureux 'des bancs publics' jouant avec le langage, tolérant, libertaire et antimilitariste moraliste aussi même s'il s'en défendait, un brin individualiste mais tout aussi solidaire, tout à la fois « solitaire et solidaire » selon la formule d'Albert Camus, mélancolique parfois quand il évoque le passé et le temps qui passe surtout dans les dernières années où il sentait peser la maladie qu'il raillait volontiers.

Présentation et synthèse

Bibliographie 
 Loïc Rochard, Les Mots de Brassens, Éditeur Le Cherche midi, Collection Brassens D'abord, , 
 Agnès Tytgat, L'Univers symbolique de Georges Brassens, Éditeur Carpentier Didier Eds, , 112 pages,

Voir aussi 
 Hervé Bréal, Brassens de A à Z, éd. Albin Michel, 2001 .

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel consacré à Georges Brassens 

Essai français paru en 2005
Biographie
Livre sur Georges Brassens